Розель:

 Розель — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Розель, Сандро (род. 1964) — президент футбольного клуба «Барселона».